Le bilan saison par saison de l'USMM Hadjout retrace le parcours de l'USMM Hadjout depuis 1962.

Légende 

Pour les statistiques :
 J = Joués
 V = Victoires
 N = Matchs nuls
 D = Défaites
 BP = Buts pour
 BC = Buts contre
 Pts = Points
 Pos = Classement final

Pour les divisions :
 LFA = LFA
 Div 1 = Division 1
 Div 2 = Division 2
 Div 3 = Division 3
 Div 4 = Division 4
 Div 5 = Division 5

Pour les tours :
 DNE = N'a pas participé
 TP = Tour préliminaire
 T1 = Tour 1
 T2 = Tour 2
 T3 = Tour 3
 T4 = Tour 4
 T5 = Tour 5

 T6 = Tour 6
 Grp = Phase de poule
 QF = Quart de finale
 DF = Demi-finaliste
 F = Finaliste
 P = Partage
 V = Vainqueur

Cette page présente le bilan saison par saison de l'Union Sportive Municipal de Marengo Hadjout.

Saisons

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 

USMM-Hadjout
USMM Hadjout